Cooks Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooks Mesa (Arizona)	
 Cooks Mesa (Utah)